The Balcony bezeichnet folgende Werke:

 The Balcony (Album), Debütalbum der walisischen Indie-Rock-Band Catfish and the Bottlemen
 The Balcony (Film), englischer Originaltitel des US-amerikanischen Filmdramas Der Balkon

Siehe auch:
 Der Balkon